Boca de Huérgano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boca de Huérgano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Boca de Huérgano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar